Thomas Gladwin ist der Name folgender Personen:

* Thomas W. Gladwin (* 1935), britischer Ornithologe und Geistlicher
 Thomas Gladwin (Komponist) (1710–1799), britischer Komponist
 Thomas Gladwin (Anthropologe) (* 1916), US-amerikanischer Anthropologe